Żerniki ist der Name zahlreicher Orte bzw. Ortsteile in Polen:
 Żerniki (Gliwice) – Stadtteil von Gliwice
 Żerniki – Siedlung in Wrocław (Breslau)
 Żerniki (Janowiec Wielkopolski) – Dorf (1298–1849 Stadt) in der Gmina Janowiec Wielkopolski im Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Żerniki (Kruszwica) – Dorf in der Gmina Kruszwica im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Żerniki (Ulhówek) – Dorf in der Gmina Ulhówek im Powiat Tomaszów Lubelski, Woiwodschaft Lublin
 Żerniki (Zadzim) – Dorf in der Gmina Zadzim, siehe Zadzim#Gemeinde, im Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź
 Żerniki (Brudzeń Duży) – Dorf in der Gmina Brudzeń Duży, siehe Brudzeń Duży#Gemeinde, im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Żerniki (Sobków) – Dorf in der Gmina Sobków, im Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Żerniki (Baćkowice) – Dorf in der Gmina Baćkowice im Powiat Opatowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Żerniki (Żerków) – Dorf in der Gmina Żerków im Powiat Jarociński, Woiwodschaft Großpolen
 Żerniki (Blizanów) – Dorf in der Gmina Blizanów, im Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen
 Żerniki (Oborniki) – Dorf in der Gmina Oborniki, im Powiat Obornicki, Woiwodschaft Großpolen
 Żerniki (Kórnik) – Dorf in der Gmina Kórnik, im Powiat Poznański,  Woiwodschaft Großpolen
 Żerniki (Września) – Dorf in der Gmina Września, im Powiat Wrzesiński, Woiwodschaft Großpolen